Write steht für:

 S.E.A. Write Award, einen wichtigen Literaturpreis des südostasiatischen Raums
 Microsoft Write, ein veraltetes Textverarbeitungsprogramm

Siehe auch: